Terra promessa (o Terra di Israele, in lingua ebraica Eretz Israel) – regione che, secondo il Tanakh, fu promessa dal dio Yahweh ai discendenti di Abramo attraverso suo figlio Isacco

Film 
Terra promessa – film  di Baldassarre Negroni del 1913
Terra promessa – film  di Veljko Bulajić del 1986
Terra promessa – film  di Michael Hoffman del 1987
Terra promessa – film di Amos Gitai del 2004

Musica 
Terra promessa – opera lirica di Arrigo Pedrollo del 1908.
Terra promessa – singolo di Eros Ramazzotti del 1984

Televisione 
Terra promessa – serie televisiva (1996-1999)
Terra promessa (Homeward) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation

Pagine correlate
La terra promessa